En anatomía y embriología, el término corona radiata puede hacer referencias a varias estructuras:
 Corona radiata (embriología) es la estructura celular que rodea al óvulo, desde la ovulación hasta el inicio del desarrollo embrionario.
 Corona radiata (cerebro) es un una estructura cerebral formada por sustancia blanca que se encuentra entre la corteza cerebral y el tronco del encéfalo.